Хочу всё знать:

 Хочу всё знать — ежемесячный научно-популярный журнал. С 1923 года, издательство «Рабочая газета». Тираж 100 тыс. экз. 65 страниц.
 Хочу всё знать — ежемесячный научно-популярный киножурнал для детей (1957—2003).

Примечания